Ciao! — второй студийный альбом исполнителя Tiga, выпущенный 27 апреля 2009 года. Пластинка была издана на собственном лейбле исполнителя Turbo и при помощи PIAS.

Список композиций 

Все песни написаны и спродюсированы совместно с Tiga.

Чарты

Синглы 
Трек "Mind Dimension" был первым синглом с альбома. Было выпущено две версии:

Версия 1 

 Mind Dimension 2 (6:27)
 Mind Dimension 1 (6:07)

Версия 2 

 Mind Dimension 2 (6:22)
 Mind Dimension 1 (6:05)
 Mind Dimension (The Bloody Beetroots Remix) (3:46)

Оригинальный трек "Shoes" был представлен только в CD-формате на промосингле и на сборнике ремиксов. Также были выпущены ремикс-альбомы, доступные на виниловых пластинках и на CD. Премьера трека состоялась на Myspace-аккаунте Tiga. За первый день он был прослушан 10.000 раз.

Примечания 

Альбомы 2009 года
Альбомы Tiga